Lynn est un prénom féminin anglo-saxon, un nom de famille et le nom de plusieurs villes des États-Unis

Éducation 
 Lynn University, est une université privée américaine.

Patronyme 

 Barbara Lynn (1942-), chanteuse, guitariste et compositrice américaine.
 Betty Lynn (1926-2021), actrice américaine.
 Cheryl Lynn (1957-), chanteuse américaine.
 Cynthia Lynn (1936-2014), actrice américaine.
 Diana Lynn (1926–1971), actrice américaine.
 Elizabeth A. Lynn (1946-), auteur américain de fantasy. 
 Fred Lynn (1952-), joueur américain de baseball.
 Greg Lynn (1964-), architecte, philosophe et écrivain de science-fiction américain.
 James Thomas Lynn (1927-2010), administrateur américain.
 Janet Lynn (1953-), patineuse artistique américaine.
 Jeffrey Lynn (1909-1995), acteur américain.
 Jerry Lynn (1963-), catcheur professionnel américain.
 
 Jonathan Lynn (1943-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique.
 Kathleen Lynn (1874-1955), femme politique irlandaise.
 Krissy Lynn (1984-), actrice pornographique américaine.
 Lance Lynn (1987-), joueur américain de baseball.
 
 Lera Lynn (1984-), musicienne et actrice américaine.
 Loretta Lynn (1932-2022), chanteuse américaine de musique country.
 Meredith Scott Lynn (1966-), actrice américaine.
 Michael Lynn (1980-), personnalité américaine en sécurité informatique.
 Richard Lynn (1930-), psychologue britannique.
 Shannon Lynn (1985-), footballeuse écossaise.
 Sharon Lynn (1901-1963), actrice américaine.
 Vera Lynn (1917-2020), chanteuse britannique.
 Vic Lynn (1925-2010), joueur, puis entraîneur canadien de hockey sur glace.

Prénom

Pseudonyme 

 Edwige Feuillère née Edwige Caroline Cunati (1907-1998), actrice qui débute au cinéma sous le nom de Cora Lynn ;
 Jessica Lynn (1985-), actrice pornographique américaine ;
 Lynn est une doubleuse japonaise de cinéma.

Toponyme 

 Lynn, est un comté américain de l'État du Texas.
 Lynn est une ville américaine de l'État de l'Alabama.
 Lynn est une ville américaine de l'État de l'Arkansas.
 Lynn est une ville américaine de l'État de l'Indiana.
 Lynn est une ville américaine de l'État du Massachusetts.
 Lynn est une ville américaine de l'État de Pennsylvanie.
 Lynn est une ville américaine de l'État du Wisconsin.
 Canal Lynn est un fjord d'Alaska

Cinéma 
 Lynn, court métrage néerlandais de Margot Schaap sorti en 2009.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom féminin
Prénom américain